Флаг муниципального образования Ольгинское сельское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6207.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края ограниченную извилистой линией белую полосу (минимальная ширина — 1/6, габаритная — 1/4 от ширины полотнища), а посередине основной, зелёной части — белое стилизованное изображение плана укрепления и внутри его — сложенных в виде звезды пяти метёлок риса».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражают исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение пяти метёлок риса соединённых в звезду символизирует коллективизм, хозяйственность и пользу, а также аллегорически указывает на пять населённых пунктов Ольгинского сельского поселения, основным занятием которых является рисоводство. Изображение риса символизирует благополучие, достаток, процветание.

Изображение крепостного укрепления с бастионами указывает на фельдшанец, построенный под предводительством А. В. Суворова, со временем получивший наименование Ольгинского и давший название всему поселению.

Белая полоса, аллегорически указывает на реку Кубань. А нижняя извилистая часть белой полосы аллегорически указывает на петлеобразные изгибы берега реки вдоль поселения.

Белый цвет (серебро) символизирует мир, чистоту, порядочность.

Зелёный цвет символизирует природу и плодородие, надежду, жизнь и здоровье.

Примечания